Ел Новента има више значења:

 Ел Новента (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Новента (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Новента (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Новента (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику